Miejscowości w USA:
 Leavenworth – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Leavenworth – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Leavenworth – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Chelan
Gminy w USA:
 Leavenworth (ang. Leavenworth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Leavenworth (ang. Leavenworth County) – w stanie Kansas